Příjmení Höschl může znamenat:

 Bohumil Höschl (1861–1935), rada vrchního soudu zemského a advokát v Písku
 Cyrill Method Höschl (1886–1969), nakladatel a knihkupec v Klatovech a Praze (pseudonym Kristoslav Přímý); otec Cyrila a Radmila
 Vilma Höschlová (1896-1975), překladatelka a autorka vegetariánských kuchařek, statí o výchově k mateřství a beletrie pro ženy (ps. V.H.Přímá)
 Cyril Höschl (1925) (1925–2016), český technik, profesor Vysoké školy strojní a textilní
 Radmil Höschl (1931-2011), český lékař, po emigraci působil v Liverpoolu a v Sydney
 Cyril Höschl (* 1949), český psychiatr, profesor UK 
 Viktor Höschl (1951-1997), český geofyzik, bratr Cyrila 
 Kristina Höschlová (* 1979), česká lékařka a záchranářka, dcera Cyrila